Příjmení Holinka nosí více významných osobností:

 Jan Holinka (1938–2009) – český sochař a malíř
 Jana Holinková-Mičkovská (1933–???) – slovenská a československá politička
 Rudolf Holinka (1899–1953) – český profesor obecných dějin

Související články 
 Holínky